Wild Side ist der Titel folgender Filme:

 Wild Side (1995) von Donald Cammell
 Wild Side (2004) von Sébastien Lifshitz